Impeckable – siódmy album studyjny walijskiej grupy Budgie wydany w 1978 roku. Ostatni album, w którego powstaniu brał udział gitarzysta Tony Bourge. Wszystkie utwory skomponowali Burke Shelley i Tony Bourge z wyjątkiem „Don't Go Away”, którego autorami są Blanche i Burke Shelley.

Muzycy 
 Burke Shelley – gitara basowa, śpiew
 Steve Williams – perkusja
 Tony Bourge – gitara

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

 Dodatkowe nagrania na reedycji CD wydanej w 2010

Informacje uzupełniające 
 Produkcja – Budgie, Richard Manwaring 
 Inżynierowie dźwięku – Richard Manwaring, Bob Leth

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Budgie
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy A&M Records